Carnoidea — надсемейство круглошовных мух из подотряда короткоусых (Brachycera) двукрылых. Более 2500 видов, включая злаковых мух, пчелиных вшей и Carnidae. Встречаются всесветно. 7-й тергит брюшка самцов относительно свободный, но сильно редуцированный. Имеют проэпистернальные и проэпимеральные щетинки. Две сперматеки; эпифаллус отсутствует. Надсемейство Carnoidea делится на две эволюционные линии или подгруппы: более генерализованную (Australimyzidae, Braulidae, Carnidae) и более специализированную (Tethinidae, Canacidae, Milichiidae, Risidae, Cryptochaetidae, Chloropidae).

Филогенетические отношения 
Схема филогенетических взаимоотношений Carnoidea с внешними группами показана ниже на схеме:

Схема филогенетических взаимоотношений семейств внутри Carnoidea показана ниже на схеме:

Примечания

Литература